Желобы — название населённых пунктов на Украине:

 Желобы — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Желобы — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Желобы — село в Кременецком районе Тернопольской области.